Собор Рождества Пресвятой Богородицы — православный собор и памятник архитектуры национального значения в Козельце.

История 
Постановлением Кабинета Министров УССР от 24.08.1963 № 970 «Про упорядочение дела учёта и охраны памятников архитектуры на территории Украинской ССР» («Про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР») присвоен статус памятник архитектуры национального значения с охранным № 843 под названием Собор Рождества и колокольня.

Установлена информационная доска.

Описание 
Видный архитектурный памятник в стиле, совмещающем признаки украинского и елизаветинского барокко. Мастерское использование приёмов живописи, скульптуры и архитектурных форм создают торжественный и праздничный образ.

Сооружён в 1752—1763 годах по заказу Натальи Демьяновны Разумовской («Разумихи»), матери Алексея и Кирилла Разумовских. Архитекторы — Андрей Квасов и Иван Григорович-Барский.

Каменный, крестообразный в плане собор, 9-дильный. Имеет внутри четыре опорных столба, которые несут систему сводов и пять куполов, поставленных по диагонали как в древнерусских храмах. В первом ярусе двухэтажного храма находится усыпальница Разумовских. На второй ярус с трёх сторон ведут полукруглые крыльца с открытой колоннадой, завершённые шатёрными верхами. Утончённый лепной декор стен соединяет формы барокко, рококо и классицизма. В интерьере господствуют центральный купол и многоярусный резной из липы позолоченный иконостас XVIII века, созданный, по местному преданию, при участии архитектора Бартоломео Растрелли. 

Во время Великой Отечественной войны в храме немцами был организован лагерь для военнопленных и конюшня. Реставрирован в 1961—1982 годах.

Рядом с храмом находится четырёхъярусная колокольня в формах барокко, построенная в период 1766—1770 годы. Архитектор — А. В. Квасов. После пожара 1848 года двухъярусное завершение колокольни заменено куполом со шпилем. Кирпичная, оштукатуренная, ярусная композиция построения с глубоким подвальным помещением. Нижний ярус массивный и украшен рустами, три верхних яруса — пучками колонн по углам. В стенах ярусов высокие полуциркульные проёмы. Редкий по типу сооружения памятник со сложной планировочной и объёмно-пространственной композицией построения. Во время Великой Отечественной войны сильно пострадала. Отреставрирована в 1960 году.

Галерея

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 703-704 РІЗДВА БОГОРОДИЦІ СОБОР
 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР, т.4, с.315
 Официальный сайт

Соборы Украины
Козелец
Украинское барокко
Козелец
Козелец
Памятники архитектуры Козельца
Православные храмы Черниговского района